Horror steht für:
 Horror, Genre der spekulativen Fiktion
 Horrorliteratur, Literatur-Genre
 Horrorfilm, Film-Genre
 Horrorcore, Musik-Genre
 Horrorpunk, Musik-Genre
 Horrorspiel, Computerspiel-Genre
 ein Gefühl des Unheimlichen, siehe Grauen
 die Vorstellung, dass die Natur eine Abneigung gegen die Leere habe, siehe Vakuum #Horror vacui
 Horror (1962), italienischer Kinofilm
 Horror Rock, Klippenfelsen im Archipel Südgeorgiens im Südatlantik
 The Horrors, britische Garage-Rock-Band

Siehe auch:
 Ho99o9 (ausgesprochen Horror)